Уесли Трент Снайпс () (роден на 31 юли 1962 г.) е американски актьор, филмов продуцент и специалист по бойни изкуства.  Известен е с ролята си на комиксовия герой Блейд в едноименния филм и двете му продължения, както и с други роли в много касови филми. Той е от поколението филмови герои, които въплъщават типичния филмов екшън герой, също като Долф Лундгрен, Арнолд Шварценегер, Брус Уилис, Чък Норис, Стивън Сегал, Силвестър Сталоун, Жан-Клод Ван Дам и Чарлс Бронсън.

Биография 
През 2010 г. Снайпс влиза в затвора за укриване на данъци. Пуснат е през 2013 г.

Филми

Телевизия

Театър

Музикални клипове

Саундтрак изяви

Видеоигри

Източници

Външни препратки 

 
 

Афроамерикански актьори
Американски актьори и актриси
Американски джиуджицисти
Родени в Орландо
Затворници